Ванкуан — вьетнамские топонимы:
 Ванкуан () — уезд в провинции Лангшон.
 Ванкуан () — город в уезде Ванкуан, провинция Лангшон.
 Ванкуан () — община в уезде Лаптхать, провинция Виньфук.